Grong (gemeente), een gemeente in Noorwegen
 Grong (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente